Authie (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Authie (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia